Det har funnits flera personer med namnet Axel Andersson, se:

 Axel Andersson i Kroken (1864–1947), liberal riksdagsman
 Axel Andersson (trädgårdsmästare) (1865–1949), stadsträdgårdsmästare och museigrundare
 Axel Andersson (ingenjör) (1868–1953), ingenjör vid Kockums varv
 Axel Andersson (missionsföreståndare) (1879–1959), pastor
Axel Andersson i Härrklättan (1882–1953), lantbrukare och socialdemokratisk riksdagsman
 Axel Andersson (friidrottare) (1887–1951), medeldistanslöpare
 Axel Andersson i Österfärnebo (1897–1979), centerpartistisk riksdagsman
 Axel Andersson i Örnsköldsvik (1899–1981), liberal riksdagsman
 Axel Andersson (spelman) (1909–1996), spelman från Södermanland
 Axel Andersson (född 1933), socialdemokratisk riksdagsman 1976–1998

Se även 

 Aksel Andersson